Příjmení Vencl nosí více významných osobností:

 David Vencl (* 1982) – český potápěč
 Emanuel Vencl (1874–1939) – československý politik
 Natalie Venclová (* 1945) – česká archeoložka
 Ondřej Vencl (* 1993) – český fotbalista
 Slavomil Vencl (1936–2019) – český archeolog
 Zdeněk Vencl (* 1967) – český herec

Externí odkazy